Hertzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Hertzsch (1875–1944), deutscher Architekt
 Erich Hertzsch (1902–1995), deutscher Theologe
 Harry Hertzsch (1904–1968), deutscher Schauspieler
 Herbert Hertzsch (1918–?), deutscher Maschinenschlosser und MdV
 Ingo Hertzsch (* 1977), deutscher Fußballspieler
 Klaus-Peter Hertzsch (1930–2015), deutscher praktischer Theologe und Dichter
 Rudolf Hertzsch (1924–2011), deutscher Fußballspieler
 Walther Hertzsch (1901–1975), deutscher Agrarwissenschaftler und Botaniker